Кунич () — фамилия:
 Кунич, Петар (род. 1993) — боснийский футболист.
 Кунич, Раймунд (1719—1794) — дубровницкий и итальянский гуманист, латинист и эллинист, иезуит.